Valley Center oder Valley Centre ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Valley Center (Kalifornien)
 Valley Center (Kansas)
 Valley Center (Michigan)

in Kanada:
 Valley Centre, Saskatchewan

Siehe auch:
 Valley Center Township